Баранов, Фёдор:
 Баранов, Фёдор Алексеевич (1905—1982) — командир партизанского соединения, первый секретарь Бобруйского (1944—1952) и Гродненского (1953—1958) обкомов КП Белоруссии.
 Баранов, Фёдор Ильич (1886—1965) — советский учёный.
 Баранов, Фёдор Павлович (1913—1986) — председатель Калининского областного исполнительного комитета.